Caetano (nome) — nome
Tomás Caetano — frade dominicano, exegeta, filósofo, teólogo e cardeal italiano 
Praia de Caetano — praia do município de Amontada, estado do Ceará, Brasil
Caetano Veloso — músico brasileiro

Desambiguações de antropônimos